Pour les discours politiques, voir l'article Discours sur l'état de l'Union.

 State of the Nation est une chanson de New Order sortie en 1986.
 State of the Nation (en) est une chanson de Industry sortie en 1983.